Mariampol Miasto – nazwa Mariampola po utraceniu przez niego praw miejskich w celu odróżnienia go od pobliskiej wsi Mariampol Wieś
 Mariampol Miasto – dawna gmina wiejska w powiecie stanisławowskim województwa stanisławowskiego II Rzeczypospolitej.